Het ATP-toernooi van San José 1994 (officieel: Volvo Tennis Open) werd van 31 januari tot en met 6 februari gespeeld in de Amerikaanse stad San José. De wedstrijden werden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de San Jose Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

San José
ATP-toernooi van San José